Были́нский () — польская фамилия; имеет женскую форму Былинская.

 Известные носители фамилии
 Былинский, Валерий Игоревич (род. 1965) — русский писатель и публицист
 Былинский, Иван Семёнович (1903—1976) — председатель Совнаркома БССР.
 Былинский, Константин Иакинфович (1894—1960) — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ.